Суассон, Суасон () — фамилия и топоним.

 Суасон — город, департаменте Эна региона Иль де Франс, Франция.
 Суасон (округ) — округ во Франции в регионе Пикардия.
 Суассон (графство) — французское графство, существовавшее в IX—XVIII веках.
 Суассонское королевство — франкское королевство, существовавшее V—VI веках.
 Суассонская область —  римская провинция в Северной Галлии, существовавшая в V веке.
 Суассон, Карл де Бурбон (1566—1612) — французский принц крови.
 Суассон, Людовик де Бурбон (1604—1641) — французский принц крови.